Anna Maria Corazza Bildt – politica italiana naturalizzata svedese
 Carl Bildt – politico e diplomatico svedese, primo ministro della Svezia dal 1991 al 1994
 Carl Bildt – politico e diplomatico svedese, primo ministro della Svezia dal 1888 al 1889
 Gillis Bildt – politico svedese, primo ministro della Svezia dal 1888 al 1889